Врнчани могу бити:

 Врнчани (Горњи Милановац), насељено место у општини Горњи Милановац, Моравички округ, Република Србија
 Врнчани (Чачак), насељено место у општини Чачак, Моравички округ, Република Србија